Une aiguille est un objet fin, de forme allongée. De manière plus spécifique, le mot « aiguille » peut faire référence aux termes suivants :

Couture et textile 

 L'aiguille à coudre, un outil qui sert à coudre.
 L'aiguille à tricoter, un outil qui sert à tricoter.
 Le mot suzani, littéralement « travail d'aiguille » (du mot persan « suzan », signifiant « aiguille » ou « épingle ») désigne des tissus de différentes dimensions ornés de décor.

Médecine et acupuncture 
 L'aiguille hypodermique, une aiguille creuse pouvant traverser la peau, qui est utilisée en médecine pour injecter des substances dans le corps, ou pour en prélever des échantillons liquides.
 L'aiguille d'acupuncture, utilisée sur le corps en acupuncture.
 L'aiguille de reverdin est une aiguille à suturer.
 L'aiguille canule, permettant le passage d'air ou de liquide à travers un orifice, naturel ou chirurgical.
 L'aiguille à tatouer, en acier chirurgical, destinée à réaliser un tatouage sur la peau. Il en existe deux types :
 l'un pour le tracé ;
 l'autre pour l'ombrage ou le remplissage.

Risques infectieux 
Cela peut être une blessure qui vient d'une perforation accidentelle de la peau.

Horlogerie 
 L'aiguille est un élément d'un compteur :
 les aiguilles d'une horloge ou d'une montre ;
 l'aiguille du dragon d'une horloge astronomique ;
 l'aiguille d'une tête de lecture est un composant utilisé sur les phonographes, gramophones et autre lecteurs d'enregistrement comme les lecteurs de disque microsillon.

Ingénierie 
 Sur les chemins de fer, l'aiguille est l'appareil de voie qui permet l'aiguillage des trains d'une voie vers l'autre.
 Dans les barrages mobiles et dans les écluses à pertuis, l'aiguille est un élément de construction.

Agriculture 
 l'aiguille à meule (aussi appelée troyes) est une longue tige de bois ou de fer servant à lier les meules ou les bottes de foin. Elle est à l'origine de l'expression « Chercher une aiguille dans une botte de foin ».

Biologie 
 En zoologie :
 l'aiguille ou aiguillette (Syngnathus) est un poisson à museau allongé de la famille des orphies ou des syngnathidés.
 En botanique :
 les aiguilles remplacent les feuilles chez les conifères ;
 l’omphale aiguille (Rickenella fibula), aussi nommée « omphale épingle » ou « omphale bibelot », est une espèce de champignon (Fungi) basidiomycète de la famille des Tricholomataceae.

Géographie 
vignette|Independence Monument, une aiguille au Colorado (États-Unis.
 L'aiguille est, en géomorphologie, un type de modelé en montagne ; il donne naissance à des toponymes :
 l'aiguille du Midi,
 le mont Aiguille,
 l'aiguille des Grands Montets,
 les pointes et aiguille de l'Épéna,
 les aiguilles d'Arves ;
 Parc départemental de la Pointe de l'Aiguille, dans les Alpes-Maritimes.
 Le nom d'aiguille est également la dénomination de certains éperons d'érosion marine, dont l'aiguille d'Étretat en France.

Mesures 
 Aiguille d'une balance.
 Aiguille des compteurs (voiture, jauge…).
 Aiguille de comparateur.
 Aiguille de voltmètre.
 Aiguille du tensiomètre.
 Aiguille d'un ampèremètre.
 Aiguille d'un luxmètre.

Orientation 
 Aiguille d'une boussole, est aimantée, les extrémités se dirigent vers les pôles magnétiques de la Terre, ce qui permet de reconnaître la direction du nord.

Autres 
 Aiguille à pompe, sert à gonfler un ballon notamment.
En construction et génie civil, une aiguille est un câble semi-rigide conçu pour être inséré facilement dans toute la longueur d'une gaine ou d'un fourreau, afin de tirer un câble électrique, une fibre optique, un tuyau...

Arts 
 L'Aiguille creuse, roman de la série Arsène Lupin dont le titre fait référence à Étretat.
 L'Aiguille, un personnage de comics.
 L'Aiguille, ou Igla, film soviétique de 1988.

Expressions 
 « Chercher une aiguille dans une botte de foin » signifie chercher une chose presque impossible à trouver.
 « De fil en aiguille » signifie en passant d'une chose à une autre qui lui fait suite.
 « On le ferait passer par le trou d'une aiguille » se dit de quelqu'un de timide, lâche.
 « Je vous le dis, il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu » (Évangile selon saint Mathieu, XIX, 24).

Notes et références

Article connexe 

 Feutrage à l'aiguille